Ха́нкасъя́рви () — озеро на территории Мийнальского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 36,0 метров над уровнем моря.

Форма озера продолговатая: вытянуто с северо-востока на юго-запад. Берега возвышенные, местами скалистые.

Озеро является водораздельным:
 С северо-западной стороны из озера вытекает ручей Лойканоя (), впадающий с правого берега в реку Иййоки;
 С юго-восточной стороны из озера вытекает ручей Ниваноя (), впадающий в озеро Вилпуксенъярви (), из которого вытекает ручей Романаноя (), впадающий в ламбину Копеканлампи (), из которой вытекает ручей Лятиноя (), впадающий в ламбину Таттарилампи (), из которой уже вытекает река Нивайоки (), впадающая в залив Ладоги Кесвалахти ().

Ближе к юго-западной оконечности озера расположен один небольшой остров без названия.

Вдоль юго-восточного берега озера проходит грунтовая дорога местного значения  («Элисенваара — госграница»). Северо-восточнее озера располагается посёлок Лумиваара.

Название озера переводится с финского языка как «вёсельное озеро».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000013049.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Иййоки (река, впадает в Ладожское озеро)
Бассейн Ладожского озера
Озёра Лахденпохского района